Детский конкурс песни Евровидение 2014 (, ) — 12-й детский конкурс песни Евровидение, который состоялся 15 ноября 2014 года на острове Мальта, в небольшом городе Марса, находящемся недалеко от Валлетты. Это был первый конкурс песни Евровидение, которой прошёл на Мальте. Кроме того, мероприятие третий раз в истории детского Евровидения прошло в стране-победительнице конкурса: в 2013 году на конкурсе в Киеве первое место заняла мальтийка Гайи Кауки с песней «The Start».

Мальтийский национальный телеканал  выступил вещателем данного события. В конкурсе приняло участие шестнадцать стран. 9 ноября состоялась церемония открытия и жеребьёвка выступления стран в официальной летней резиденции президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. Победителем конкурса стал представитель Италии Винченцо Кантьелло с песней «Tu primo grande amore».

Выбор организатора и место проведения 

17 декабря 2013 года генеральный директор Мальтийского вещателя  Антон Аттард подписал документы о проведении конкурса на Мальте, и уже на следующий день на официальном сайте конкурса было объявлено, что страной-организатором выступит Мальта.

16 июня 2014 года на официальном сайте конкурса было объявлено, что конкурс пройдет на судостроительном заводе «Мальта Шипбилдинг» (по примеру Копенгагена в 2014 году). «Мальта Шипбилдинг» расположен в городе Марса, в десяти минутах езды от столицы Мальты, Валлетты. Особенностью арены является то, что она состоит из трёх ангаров, в которых и пройдет конкурс. Церемония открытия конкурса прошла в летней резиденции президента Мальты , который расположен в городе Дингли.

Местом пребывания делегации участников был выбран крупнейший на Мальте пятизвёздочный отель и спа-курорт Гранд-отель «Эксельсиор», который расположен на берегу Средиземного моря с видом на  и остров Маноэль.

Изменения в правилах 
Основным отличием правил 2014 года от предыдущих лет является то, что из них было убрано условие об обязательности проведения открытых национальный отборов, и в связи с этим многие страны перешли на внутренние отборы. В этом году организаторы убрали «слепую» жеребьёвку: порядок выступления определяется продюсерами конкурса. В первую очередь это сделано для того, чтобы исключить ситуации, когда подряд идут песни схожего жанра.

Впервые репетиция участников будет проводиться не в порядке следования выступлений, а по заранее составленному графику. Это было сделано для того, чтобы совместить репетиции с экскурсиями и «уроками дружбы». В дополнение к этому конкурс возвращается к системе голосования «Топ-10», которая использовалась до 2013 года.

Глашатаи для экономии времени будут объявлять лишь три максимальных оценки (8, 10 и 12 баллов), баллы с 1 до 7 будут отображаться на электронном табло (аналогичная система действует на взрослом конкурсе). Впервые будут опубликованы отдельные результаты голосования телезрителей и жюри.

Ведущая конкурса 
10 сентября 2014 года Европейский вещательный союз и телеканал-организатор PBS на официальном сайте конкурса объявили имя ведущей конкурса 2014 года. Ей стала .

Мойра стала единственной ведущей шоу. 42-летняя телеведущая является ветераном мальтийского телевидения. Фанатам конкурсов Евровидения она известна как соведущая мальтийских национальных отборов на взрослое Евровидение 2005 и 2014 и глашатай Мальты на Евровидении 2006 и 2008 годов. В своей же стране она, в основном, известна работой в программах о жизни диких животных.

Визуальный дизайн конкурса

Логотип и слоган 
9 мая 2014 года на пресс-конференция EBU и PBS в Копенгагене были представлены логотип и слоган. Девизом конкурса стал хештэг #Together, что в переводе означает Вместе. Он был выбран также по примеру конкурса в Копенгагене, где девизом был хештег #JoinUs. Логотип представляет собой часть мальтийского восьмиконечного креста, который собран из разноцветных сегментов. По словам создателей, это делает логотип динамичным и интересным.

Открытки участников 
Открытки в этом году посвящены экстремальным видам спорта с традиционными элементами стран-участниц, которые частично сняты в технопарке «SmartCity Malta».

Сцена конкурса 
1 октября 2014 г. была презентована сцена конкурса. Сцена будет иметь светодиодные стены с высотой 9 м и ширина сцены составить 28 м и будет иметь два подиума.

Национальные отборы 
Открытые национальные отборы (с использованием телеголосования) обязательны для всех стран-участниц, но некоторым странам ЕВС разрешает проводить внутренний отбор, только ради того, чтобы такие страны участвовали в текущем конкурсе. Например, в 2010 и 2011 годах исключение было сделано для Латвии. Однако с 2014 года было убрано условие об обязательности проведения открытых национальный отборов, и в связи с этим многие страны перешли на внутренние отборы.

Свои открытые отборы проводят следующие страны:

Участники

Результаты 
В начале оглашения результатов голосования каждая участвующая страна получила по 12 баллов от Европейского Вещательного Союза.

Количество 12 баллов

Пресс-голосование

Трансляция и комментаторы

Глашатаи 
Порядок оглашения голосов каждой страны соответствует порядку выступления, за небольшим исключением — голосование начнется с детского жюри.

  Детское жюри — Гайя Кауки (победительница Детского Евровидения 2013)
  — Моника Аванесян (участница Детского Евровидения 2013)
  — Катерина Таперкина
  — Ина Ангелова
  — Мариам Хунджгуруа
  — Парис Николау
  — Милена и Розанна (участницы Детского Евровидения 2013)
  — Мария Кареева (ведущая «Дневники Детского Евровидения 2014 в Мальте» на канале Карусель, переводчица Алисы Кожикиной на пресс-конференции)
  — Клара
  — Тамара Васович
  — Гал Файон
  — Элиас Эльффош Эльфстрём (участник Детского Евровидения 2013)
  — София Тарасова (участница Детского Евровидения 2013)
  — Сара
  — Джорди
  — Джулиан
  — Александра

Комментаторы 
Для того, чтобы иметь возможность представлять участников и, при необходимости, предоставлять информацию о голосовании, многие страны отправят комментаторов на Мальту, а некоторые будут комментировать из своей страны.

Участвующие страны
  — Авет Барсегян (1TV)
  — Анатолий Липецкий (Беларусь 1, Беларусь 24)
  — Георги Кушвалиев и Елена Росберг (БНТ 1, БТВ)
  — Меро Чикашвили и Темо Квирквелия (1TV)
  — Симоне Лийои и Антонелла Клеричи (RAI Gulp)
  — Кириакос Пастидис (PIK 2, PIK SAT)
  — Даниель Киркоп (TVM)
  — Ян Смит (NPO 3)
  — Ольга Шелест и Александр Гуревич (Карусель), Дмитрий Чернов (Радио Маяк)
  — Лия Фьорио и Джильберто Гаттей (RTV)
  — Силвана Груич (РТС 2)
  — Бернарда Жарн (TV Slovenija 1)
  — Тимур Мирошниченко и Татьяна Терехова (Перший)
  — TBA (HRT 2)
  — TBA (TVCG 1)
  — Эдвард аф Силлен и Ильва Хеллен (SVTB)

Не участвующие страны
  — Андре Нукаду и Джорджия Маккарти (SBS, 16 ноября)
  — Виктор Баррера (Radio WU)
  — TBA (BBC), (103 The Eye), (K107), (Radio Six International), (Shore Radio), (Oystermouth Radio)
  — (92.5 Pheonix FM)
 
  — (World FM)
  — (247 Music Radio)
  — (KCGW), (WXDR)

Другие страны

Дебют 
  — На конференции Детского Евровидения, который был организован Европейским вещательным союзом (ЕВС), страна выразила заинтересованность в участии на конкурсе песни 2014 года, отметив этим возможный дебют. Документы, подтверждающие участие страны, прибыли 8 июля 2014 года в Женеву. Участием Италии будет управляться RAI Gulp — детский канал национальной телекомпании RAI.
  — 20 августа Владислав Яковлев в своем Твиттере заявил, что страна дебютирует на конкурсе 2014 года.
  — 18 июля национальный вещатель RTCG подписал все документы, необходимые для участия в конкурсе, что ознаменовало дебют страны на конкурсе 2014 года на Мальте.

Возвращение 
  — 26 июля болгарский национальный вещатель БНТ подтвердил своё возвращение на конкурс. Болгария также уже выбрала представителя, ею стала 10-летняя Крисия Тодорова.
  — 3 июля 2014 года кипрский вещатель, CyBC, подтвердил возвращение на конкурс.
  — 25 июля 2014 года сербский вещатель, РТС, подтвердил возвращение на конкурс после трехлетнего перерыва.
  — 26 сентября 2014 года хорватский вещатель HRT подтвердил возвращение на конкурс после семилетнего перерыва.

Отказ 
  — 4 сентября 2014 года на сайте Wiwibloggs появилась информация, что Азербайджан скорее всего примет участие в конкурсе. Однако 30 сентября 2014 года по официальному списку стран-участниц, было выявлено, что Азербайджан не будет участвовать в конкурсе на Мальте.
  — 17 июля, страна заявила, что не дебютирует на конкурсе в этом году.
  — Бельгийский детский телеканал «Ketnet» заявил, что страна больше не заинтересована в участии на Детском Евровидении.
  — 23 мая 2014 года британский вещатель ITV заявил, что страна не вернётся на конкурс.
  — 09 июля 2014 года венгерский вещатель MTVA заявил, что страна не дебютирует на конкурсе в 2014 году.
  — Немецкий вещатель NDR заявил, что страна не дебютирует на конкурсе в связи с тем, что профессиональное телевидение не верит в успех существующей концепции в соответствии с конкретными немецкими рыночными условиями.
  — Новый греческий вещатель, NERIT, ранее заявил в интервью сайта Esc+Plus, что страна заинтересована в участии в детском Евровидении. 22 мая 2014 года греческий вещатель подтвердил возвращение на конкурс, а 7 июля вещатель отозвал своё заявление об участии в конкурсе 2014 года. Причины отказа оглашены не были.
  — Датский вещатель DR также сообщил, что страна не заинтересована в возвращении на Детском Евровидении.
  — Израильский вещатель IBA сообщил, что страна не имеет планов на возвращение на Детское Евровидение.
  — TG4, ирландский вещатель, сообщил, что они не будут дебютировать на Детском Евровидении 2014. Телекомпания всерьез рассматривала возможность участия в этом году на конкурсе, однако отказ Ирландской Вещательной Корпорации (BAI) в предоставлении средств для участия в конкурсе вынудил TG4 отказаться от дебюта на Детском Евровидении этого года.
  — RUV, национальная телекомпания Исландии, подтвердила 1 июля 2014 года, что они не будут принимать участие в детском конкурсе в 2014 году. Их предыдущее заявление о том, что они «скорее всего» примут участие в конкурсе было неправильным из-за ошибки самой телекомпании. Человек, отвечавший на вопрос об участии Исландии думал, что речь идет не о детском конкурсе, а о взрослом.
  — TVE исключили возвращение в ближайшие несколько лет по этическим причинам, также велись переговоры с частными телеканалами, которые смогли бы управлять возвращением Испании на конкурс, но 28 сентября было объявлено, что решение об праве частным телеканалам принимать участие в конкурсе не было принято вовремя.
  — 17 июля, латвийский телеканал LTV заявил, что не вернётся на конкурс в этом году, но возвращение страны возможно в ближайшие годы.
  — 18 июня телекомпания LRT заявила, что страна не вернётся на конкурс в 2014 году.
  — 4 сентября Македонский национальный вещатель МРТ заявил, что страна не будет участвовать в конкурсе 2014 года.
  — 4 сентября 2014 года на сайте Wiwibloggs появилась информация, что страна скорее всего примет участие в конкурсе. Однако 30 сентября 2014 года по официальному списку стран-участниц, было выявлено, что Молдова не будет участвовать в конкурсе на Мальте.
  — 18 декабря 2013 года норвежский вещатель, NRK, заявил, что Норвегия не вернётся на конкурс в 2014 году.
  — 6 августа польский вещатель TVP заявил, что страна не вернётся на конкурс в 2014 году.
  — 28 июля стало известно о намерении страны вернуться на конкурс, но 4 сентября португальский вещатель RTP заявил, что страна не будет принимать участие в 2014 году.
  — Румынский вещатель TVR заявил, что страна не вернётся на конкурс в 2014 году.
  — Шведскоязычный вещатель YLE Fem заявил, что страна не дебютирует на конкурсе в 2014 году.
  — Программный директор Милан Фридрих в интервью с Eurocontest.cz сообщил, что участие в Детском Евровидении не исключено. Однако, 17 июля было сообщено, что страна не дебютирует на конкурсе в этом году.
  — Италоязычный вещатель RSI сообщил, что страна не заинтересована в участии на конкурсе 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Детского конкурса Евровидение 

«Детское Евровидение» по годам
2014 год на Мальте
2014 год в музыке
Музыка Мальты
2014 год в телевидении